Malta Grand Prix 1996, uradno Rothmans Grand Prix 1996, je bil poklicni nejakostni snooker turnir. Potekal je od 8. do 13. oktobra 1996 v hotelu Jerma Palace v Marsaskali, Malta.

Zmagal je Anglež Nigel Bond, ki je v finalu z izidom 7-3 porazil domačina, Maltežana Tonyja Draga. Na turnirju je sodelovalo 5 domačinov, le dva sta se prebila v četrtfinale, kjer sta igrala drug proti drugemu. Zmagovalec, Tony Drago, se je tako uvrstil v polfinale in z zmago nad Markom Williamsom nato še v finale.

Prvi krog
 Joe Swail 5-0 Alex Borg 

 Alain Robidoux 5-3 Simon Camilleri 

 Mark Williams 5-3 Paul Mifsud 

 Joe Grech 5-3 Willie Thorne

Končnica

Viri
Turnir na WWW Snooker 

1996
Malta Grand Prix